Szabó Ervin (1877–1918) könyvtárigazgató, újságíró, politikus, történész, jogász, író, társadalomtudós
 Szabó Ervin (1941–2007) színigazgató
 Szabó Ervin (1973) Orosháza város jobbikos önkormányzati képviselője

hasonló nevűek
 Iklódy-Szabó Ervin (1914–1991) banki alkalmazott, újságíró, lapszerkesztő
 T. Szabó Ervin (1948 k.–1997) újságíró